Ooyen ist der Familienname folgender Personen:

 Götz van Ooyen (* 1969), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur
 Hans van Ooyen (* 1954), deutscher Schriftsteller und Fotokünstler
 Robert van Ooyen (* 1960), deutscher Staatswissenschaftler
 Willi van Ooyen (* 1947), deutscher Aktivist und Politiker (Linke)

Siehe auch:
 Oyen